Cat может означать:
 Cat — конкатенативный язык программирования.
 cat — утилита в UNIX-подобных операционных системах.
 .cat — домен верхнего уровня для каталонских сайтов.
 Alley Cat — компьютерная игра 1983 года.
 The Cat — прежнее название грузопассажирского катамарана Hai Xia Hao производства австралийской компании Incat.
 Аббревиатура
 CAT — тикер корпорации Caterpillar на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 CAT () — экспресс между Венским аэропортом и станцией Landstraße/Wien Mitte.
 CAT () — система автоматизированного перевода.
 CAT () — Конвенция против пыток.
 CAT () — детский апперцептивный тест.
 CAT () — китайская авиакомпания, существовавшая с 1946 по 1968 год.

См. также 
 
 
  (значения)